ASRock UCC (Unlock CPU Core) — технология, реализованная в материнских платах ASRock. Позволяет разблокировать скрытые функции процессоров AMD. Производитель не гарантирует успешности разблокировки, поэтому функцию стоит рассматривать исключительно как бонус. Не стоит рассчитывать на неё при покупке процессора.

Процессоры, поддающиеся разблокировке 
 Phenom II X4 650T, 840T, 960Т, 970(в т.ч.Black Edition) — 5-е и 6-е ядра (в случае ядра Zosma)
 Phenom II X4 8хх — 2 Mb кэша L3
 Phenom II X3 7хх — четвёртое ядро
 Phenom II X2 5хх — 3-е и 4-ое ядра
 Athlon II X4 — кэш L3 в случае ядра Deneb/Rana
 Athlon II X3 — четвёртое ядро + в случае ядер Deneb/Rana - кэш L3
 Athlon II X2 — не поддаётся разблокировке за исключением отдельных моделей
 210e — 3-е и 4-е ядра в случае ядра Propus
 215, 220 — 3-е и 4-е ядра + кэш L3 в случае ядра Deneb
 Sempron 130, 140, 145, 150 — второе ядро
 Athlon X2 5000+ (AM2+), 5200+ (AM3) — 3-е и 4-е ядра + кэш L3 в случае ядра Deneb
 Athlon 64 X2 7550 — 3-e и 4-е ядра (не во всех случаях)(с ядром Kuma не работает)
 Athlon 64 X2 5500 — 3-e и 4-е ядра

Материнские платы с технологией UCC 
 890FX Deluxe3
 890GX Extreme3
 890GX Extreme4
 890GM Pro3
 880G Extreme3
 880GXH/USB3
 880GMH/USB3
 880GM-LE
 760GM-GS3
 870 Extreme3
 970 Extreme3
 970 Extreme4
 M3A UCC
 N68-GE3 UCC
 N68-S3 UCC
 N68C-GS UCC
 N68C-S UCC
 N68-GS UCC
 N68-S UCC
 990FX PROFESSIONAL

Комментарии 
Технология не является уникальной, аналоги имеются в материнских платах Asus, Biostar, DFI, Foxconn, Gigabyte, MSI, ECS и др.

Компания AMD не одобряет производство материнских плат с подобной технологией. В связи с этим некоторые компании не будут реализовывать поддержку данной технологии в своих материнских платах.

Ссылки 
 Официальный сайт компании ASRock
 Чип ASRock UCC отвечает за разблокировку процессоров поколения AMD K10.5
 http://biosgid.ru/tonkaya-nastrojka-bios/razgon-pk/razblokirovka-yader-processorov-amd.html
 http://forum.3dnews.ru/showthread.php?t=113117
 http://мсай.рф/html/popup/MB/feature/unlock_cpu/index.html
 http://people.overclockers.ru/karabas/14895/_ASUS_-_Turbo_Core_i_Core_Unlocker/
 http://www.asus.com/ru/search/results.aspx?SearchKey=unlocker&SearchType=Products&Category=0&IsSupport=False&Page=4

AMD